En physique et en chimie, un effet isotopique est une conséquence du remplacement d'un nucléide par un autre isotope du même élément chimique. Il peut s'agir :
 d'un effet isotopique à l'équilibre, la modification d'une propriété à l'équilibre (température d'une transition de phase, constante d'équilibre) ;
 d'un effet isotopique cinétique, la modification de la vitesse d'un processus physico-chimique (diffusion, transition de phase, réaction chimique) ;
 d'un déplacement isotopique, le décalage des raies spectrales d'une substance, observé en spectroscopie atomique, nucléaire ou vibrationnelle ;
 d'un , la modification des caractéristiques d'une réaction chimique impliquant des processus sélectifs de spin comme le .